Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2013 ist ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaften vom 24. bis 27. Oktober in Bad Wildungen statt.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in acht Gruppen (A–H) zu je drei Spielern aufgeteilt. Es wurde im Round Robin-Modus auf 30 Punkte gespielt. Die Gruppenersten kamen ins Viertelfinale der Endrunde. Dort wurde dann auf 40 Punkte im K.-o.-System gespielt. Es standen vier Matchbillards zur Verfügung, an denen gleichzeitig gespielt wurde. Nachstöße sind während des gesamten Turniers zulässig.

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Gruppen E/F

Gruppen G/H

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2013
Karambolageveranstaltung 2013
Billardturnier in Bad Wildungen